Стыка () — польская фамилия. Известные носители:
 Стыка, Адам (1890—1959) – польский художник - ориенталист.
 Стыка, Ян (1858—1925) — польский живописец, поэт и иллюстратор.